Алессио Кастро-Монтес () род. 17 мая 1997, Тонгерен, Бельгия) — бельгийский футболист, полузащитник местного «Гента».

Карьера 
Начиная в молодёжных академиях «Гелмен ВВ», «Стандарда» и, наконец, «Андерлехта», Кастро-Монтес перешёл в «Сент-Трюйден», где он дебютировал в  высшей лиге Бельгии 7 мая 2016 года в матче против «Шарлеруа».

В 2017 году перешёл в «Эйпен», где он поменял по наставлению тренера Клода Макелеле позицию с атакующего полузащитника на правого защитника. В 2018 году он подписал новый 2-летний контракт. 

В 2019 году был куплен «Гентом» за 1,2 млн. евро.

Личная жизнь 
У Кастро-Монтеса испанские корни: мать футболиста - испанка, а отец является бельгийцем.

Статистика

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Эйпен»
Игроки ФК «Гент»